Eerste klasse Basketbal (dames) seizoen 1964-1965
 Eerste klasse 1964-65 (basketbal België)
 Eerste klasse 1964-65 (voetbal België)
 Eerste klasse 1964-1965 (basketbal dames België)